La mort assistée, aide médicale à mourir ou assistance au décès est un terme générique pour l'aide à mourir qui peut faire référence à l'une des procédures suivantes :

 Euthanasie, pratique visant à provoquer le décès d'un individu atteint d'une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales ou physiques intolérables.
 Suicide assisté, acte de fournir des moyens nécessaires à une personne pour qu'elle se suicide.
 Sédation terminale, administration de médicaments ayant un effet calmant ou sédatif à une personne sur le point de mourir, bien qu'il puisse accélérer la mort.